Happiness — дебютный альбом британского синти-поп дуэта Hurts, издан 6 сентября 2010 года в Великобритании. Песня «Devotion» была записана в дуэте с Кайли Миноуг. В качестве рекламы альбома группа выпустила песню «Happiness», она была доступна для свободного скачивания на Amazon.co.uk 1 августа 2010 года.

Запись альбома 
Подписывая контракт на запись первого альбома Hurts попросили у записывающей компании билеты на Евровидение и выпить с Саймоном Ковеллом, ещё Тео попросил себе расческу и костюм, а Адам — зонтик и билеты на сезон Манчестер Юнайтед. Впоследствии незаурядная расческа заняла своё место в выпущенном в поддержку альбома чемоданчике Hurts ().

Для записи альбома Hurts более чем на три недели отправились в Гётеборг (Швеция) в середине января 2010 года, на заброшенную радиостанцию.

Запись Wonderful Life заняла полдня. В то время как Stay разрабатывалась долго, абсолютная противоположность в этом плане.

Название альбома 
Когда Hurts записывали альбом, у них не было договоренностей с лейблом, они находились на пособии по безработице и это оказало своё влияние. Когда жизнь достаточно непростая, очень сложно писать веселые песни. Да, это темные песни, но в то же время — они полны надежды. Hurts очень хотели быть счастливыми, поэтому альбом получил название Happiness (Счастье). Он — о поиске счастья.

Список композиций

Чарты и статус

Позиции в чартах

Статус

Итоговые чарты за год

Итоговые чарты песен (вне синглов) за год

Рейтинги 

 Happiness — самый быстро продаваемый дебютный альбом группы в Великобритании (2010)

Дата релиза

Примечания 

Альбомы Hurts
Дебютные альбомы 2010 года
Альбомы RCA Records